Fußballer des Monats war eine von August 2003 bis Mai 2010 monatlich an Spieler der Bundesliga vergebene Auszeichnung.

Organisation der Wahl 
Der Fußballer des Monats wurde von der Saison 2003/04 bis zur Saison 2009/10 monatlich gewählt. Die 18 Kapitäne der Bundesligamannschaften schlugen je einen Spieler vor; aus den drei meistgenannten Spielern wurde dann in einer Publikumswahl der Fußballer des Monats ermittelt. Die Wahl wurde vom Kicker Sportmagazin, dem DSF und der DFL organisiert.

Rekorde 

Diego erhielt die Auszeichnung insgesamt fünf Mal und damit am häufigsten von allen Bundesligaspielern. Den höchsten Anteil an den Gesamtnennungen erhielt Cacau im Februar 2010 mit 84,1 Prozent. Zweimal in Folge wurden nur Timo Hildebrand (2003), Mario Gómez (2009) und Toni Kroos (2009/10) ausgezeichnet.

Miroslav Klose und Mario Gómez wurden am häufigsten von den Kapitänen nominiert (8 Mal). Im März 2007 standen zum einzigen Mal drei Torhüter zur Wahl. Im Oktober 2008 waren mit Demba Ba, Vedad Ibišević und Chinedu Obasi von der TSG 1899 Hoffenheim erstmals drei Spieler aus einem Verein nominiert, dies wiederholten Arjen Robben, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger im Mai 2010 für den FC Bayern München. Fünf Nominierungen in Folge erreichte lediglich Arjen Robben (Januar bis Mai 2010); mit vier Nominierungen hintereinander folgt Vedad Ibišević (August bis November 2008). Dimitar Berbatow und Arjen Robben sind mit je fünf Nominierungen die am häufigsten nominierten Spieler, die nie als Fußballer des Monats ausgezeichnet worden sind.

Fußballer des Monats

Statistik 

 Die meisten Auszeichnungen
  5  Auszeichnungen: Diego
 je 4 Auszeichnungen: Mario Gómez, Lukas Podolski
 je 3 Auszeichnungen: Miroslav Klose, Timo Hildebrand
 je 2 Auszeichnungen: Thomas Hitzlsperger, Tim Borowski, Torsten Frings, Roman Weidenfeller, Franck Ribéry, Mesut Özil, Toni Kroos

 Die meisten Nominierungen
  8 Nominierungen: Mario Gómez, Miroslav Klose
 je 6 Nominierungen: Diego, Roy Makaay
 je 5 Nominierungen: Dimitar Berbatow, Franck Ribéry, Grafite, Arjen Robben
 je 4 Nominierungen: Tim Borowski, Torsten Frings, Vedad Ibišević, Kevin Kurányi, Lukas Podolski, Claudio Pizarro
 je 3 Nominierungen: Aílton, Sergej Barbarez, Robert Enke, Timo Hildebrand, Lúcio

 Die meisten Auszeichnungen nach Vereinszugehörigkeit
 18 Auszeichnungen: Werder Bremen
 12 Auszeichnungen: VfB Stuttgart
 je5 Auszeichnungen: Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München
 4 Auszeichnungen: 1. FC Köln
 je3 Auszeichnungen: Borussia Dortmund, FC Schalke 04
 je2 Auszeichnungen: 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Hamburger SV
 je1 Auszeichnung: Alemannia Aachen, Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock, Hertha BSC, 1. FSV Mainz 05, Karlsruher SC, TSG 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg

 Die meisten Nominierungen nach Vereinszugehörigkeit
 34 Nominierungen: Werder Bremen
 31 Nominierungen: FC Bayern München
 19 Nominierungen: Bayer 04 Leverkusen
 18 Nominierungen: VfB Stuttgart
 15 Nominierungen: FC Schalke 04
 9 Nominierungen: Hamburger SV
 je8 Nominierungen: VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim
 je4 Nominierungen: VfL Bochum, Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, Hertha BSC
 je3 Nominierungen: Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach
 je2 Nominierungen:  Karlsruher SC, Hansa Rostock
 je1 Nominierung: Alemannia Aachen, Energie Cottbus

 Die meisten Auszeichnungen nach Position
 Stürmer 30×
 Mittelfeldspieler 25×
 Torhüter 6×
 Abwehrspieler 2×

Siehe auch 

 Spieler des Monats
 Mann des Jahres (Fußball)
 Tor des Monats
 Tor des Jahres

Weblinks 
 fussballer-des-monats.de

Ehrung (Fußball)
Fußball-Bundesliga
Erstverleihung 2003